Municipio de Newcomb puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newcomb (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Newcomb (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Champaign.